Ökenärtsångare (Curruca minula) är en fågel i familjen sylvior inom ordningen tättingar med omdiskuterad artstatus.

Utseende 
Ökenärtsångaren är mycket lik både ärtsångaren och bergärtsångaren, men skiljer sig genom sin mindre storlek (12 centimeter lång, 8-13 gram i vikt), mindre näbb, enhetligt blekare grå huvud som saknar bergärtsångarens och ärtsångarens tydligt mörkare kind samt en ljusare gråbrun rygg. Strupen är vit och resten av undersidan blekt gråvit.

Utbredning och systematik 
Ökenärtsångaren tillhör det mycket komplicerade ärtsångarkomplexet kring vilket taxonomin är omstridd. Vissa, som Birdlife International, Birdlife Sverige och Clements et al, behandlar numera komplexet som en enda art, ärtsångare (C. curruca), och kategoriserar därmed ökenärtsångaren som underart till denna. Internationella auktoriteten IOC, som följs här, delar in ökenärtsångaren i två underarter med följande utbredning:
 minula – södra Kazakstan till västra Kina
 margelanica – norra Kina

Vintertid flyttar arten söderut till Arabiska halvön, södra Pakistan och nordvästra Indien, där den beblandar sig med både ärtsångaren och mer lokalt med bergärtsångaren.

Släktestillhörighet 
Arten placeras traditionellt i släktet Sylvia. Genetiska studier visar dock att Sylvia består av två klader som skildes åt för hela 15 miljoner år sedan. Sedan 2020 delar BirdLife Sverige och tongivande internationella auktoriteten International Ornithological Congress (IOC) därför upp Sylvia i två skilda släkten, varvid ärtsångarna förs till Curruca. Ärtsångarkomplexet står nära arterna mästersångare, herdesångare, arabsångare, jemensångare samt den uteslutande afrikanska arten sorgsångare.

Levnadssätt

Habitat 
Ökenärtsångaren förekommer som namnet avslöjar i mycket torra områden, på ökenplatåer och lägre bergstrakter. Där den överlappar med bergärtsångaren skiljer de sig åt höjdledsmässigt. På häckplats ses den bland sparsamt utbredda törnbusksnår och i stånd med saxaul, men även i tätare växtlighet utmed vattendrag och i fruktträdgårdar i odlingslandskap. Under vintern i Punjab påträffas den i liknande miljöer som övervintrande ökensångare.

Föda 
I ökenmiljöer ses ökenärtsångaren födosöka på marken efter leddjur, men besöker även blommor på Acacia arabica där den dels intar nektar, dels insekter som lockas till blommorna. I mars i Punjab, strax innan den återvänder till häckningsområdena, söker den på liknande sätt istället upp Dahlbergia sissoo så att dess panna blir gulfärgad av pollen.

Häckning 
Boet placeras väl dolt i en buske eller lågt träd, upp till en meter ovan mark. Äggen liknar ärtsångarens till utseendet men är mindre.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner inte bergärtsångare som art, varför den inte längre placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Sylvior
Fåglar i palearktiska regionen